

Максимовська сільська рада — сільське поселення, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Максимовська сільська рада — сільське поселення, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Максимовська сільська рада — сільське поселення, Янаульський район, Башкортостан